De Wereldbeker schaatsen 2008/2009 op de 100 meter voor mannen ging van start in het Chinese Changchun in december 2008. Er stonden net als twee jaar eerder vier wedstrijden op de kalender inclusief een wedstrijd bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City in maart 2009. Het zou voorlopig de laatste editie van de 100 meter op de wereldbeker zijn.

Kalender

Podia

Eindstand

Externe link 
 Volledige einduitslag op ISUresults.eu

Man 0100
2008/2009